A monmouthi csata alatt a következő két esemény egyike értendő:

 Monmouthi csata (1233)
 Monmouthi csata (1778)